Открытый чемпионат Кореи 2009 — 6-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в южнокорейском городе Сеул и являющегося частью тура WTA в рамках международной серии.

В 2009 году турнир прошёл с 21 по 27 сентября. Соревнование продолжало восточноазиатскую серию хардовых турниров, расположенную в календаре между US Open и Итоговым турниром.

Прошлогодние победительницы:
 в одиночном разряде —  Мария Кириленко
 в парном разряде —  Чжуан Цзяжун и  Се Шувэй

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Даниэла Гантухова (№ 21 в мире на тот момент). Словачка не без труда добралась до четвертьфинала, где уступила будущей чемпионке: Кимико Датэ-Крумм. Возрастная японка отметила этим результатом своё недавнее возвращение в протур, показав второй результат в истории серии по возрасту теннисистки в день титульного матча. Три из четырёх участниц полуфиналов до начала турнира не попали в число сеянных.

В парном соревновании сеянные участники также не смогли проявить себя на фоне остальных участников турнира: альянс Чжань Юнжань / Абигейл Спирс переиграл в решающем матче Карли Галликсон и Николь Криз. Для обеих теннисисток этот титул стал первым, выигранным на этом уровне в команде не с соотечественницей.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Кимико Датэ-Крумм обыграла  Анабель Медину Гарригес со счётом 6-3, 6-3.
 Датэ-Крумм выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 8-й за карьеру в туре ассоциации.
 Медина Гарригес уступает 1-й финал в сезоне и 6-й за карьеру в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= А.Павлюченкова
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= А.Хейнс
| RD1-score02-1=65
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Дз.Намигата
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Ю.Чжань
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= В.Кутузова
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= К.Чжан
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= А.-Л.Грёнефельд
| RD1-score07-1=7
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=6
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= С.Кырстя
| RD1-score08-1=63
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=3

| RD1-seed09=8
| RD1-team09= С.Баммер
| RD1-score09-1=2
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Е.Макарова
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=4

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= М.Рыбарикова
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= А.Брианти
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= М.Ю
| RD1-score13-1=0
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= М.Шонесси
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= А.Петкович
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16=
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=6
| RD2-team01= А.Павлюченкова
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3=1
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Ю.Чжань
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=6

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= К.Чжан
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=3
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= А.-Л.Грёнефельд
| RD2-score04-1=65
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=8
| RD2-team05= С.Баммер
| RD2-score05-1=1
| RD2-score05-2=5
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=  
| RD2-team06= М.Рыбарикова
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=7
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= М.Шонесси
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08=
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= Ю.Чжань
| RD3-score01-1=0
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=5
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= А.-Л.Грёнефельд
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=7

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= М.Рыбарикова
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04={{Nowrap| А.Медина}}
| RD3-score04-1=6| RD3-score04-2=6| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01= 
| RD4-team01= А.-Л.Грёнефельд
| RD4-score01-1=6| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3=1
| RD4-seed02=2
| RD4-team02=

 Парный турнир 
  Чжань Юнжань /  Абигейл Спирс''' обыграли  Карли Галликсон /  Николь Криз со счётом 6-3, 6-4.
 Чжань выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 8-й за карьеру в туре ассоциации.
 Спирс выигрывает свой 2-й титул в сезоне и 5-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Кореи

 WTA Тур 2009
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт  

 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Южная Корея
Теннис
Сентябрь 2009 года
2009